Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)

  Eddie Dibbs (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1976